

События 
 Провинция Цзяннань была разделена на западную и восточную, западная часть получила названия Цзянси (буквально: Западная часть Реки).
 Византийский принц Константин (будущий император Константин V), вступает в брак с Чичак, дочерью (по другим сведениям, сестрой) хазарского кагана Вирхора, обеспечив своему отцу Льву III Исавру союзника.
 В ответ на поддержку Григорием III возмущений в Италии против иконоборчества, византийский император Лев III Исавр изъял Балканы, Сицилию и Калабрию из юрисдикции папы римского.
 Этельбальд, король Мерсии, предпринял экспедицию против Уэссекса и захватил королевское поместье Сомертон.
 На севере острова Хонсю создана цепь оборонительных сооружений Дэва ноки (出羽柵) для отражения набегов северных племён, предков айну, включающая в себя замок Акита и ряд других сооружений.
 Мерван ибн Мухаммад (будущий халиф Марван II), арабский наместник Закавказья, совершает неудачный поход против хазар, штурмуя крепости Беленджер и Семендер.
 Арабский флот нападает на Сицилию, нападение отражено византийцами.
 Майордом франков Карл Мартелл подчиняет себе Бургундию и Лион.
 Король лангобардов Лиутпранд смещает с престола герцога княжества Беневенто Аделаиса и назначает своего племянника Григория.
 В Дербенте начато строительство Джума-мечети, старейшей сохранившейся мечети в России и на территории СНГ.

Родились 
 Дзюннин, японский император (733—765, правил с 758 по 764)
 Лу Юй (陆羽, 733—804), китайский писатель времён династии Тан, автор классического труда по сбору и приготовления чая.

Скончались 
 Эохайд III, король гэльского королевства Дал Риада с 727 по 733.
 Яманоуэ-но Окура (山上憶良, 660—733), японский политический деятель и поэт.

См. также

Примечания